Charlie włóczęga (The Tramp) – film z 1915 roku (tytuł alternatywny Włóczęga)
 Charlie włóczęga (The Vagabond) – film z 1916 roku